Бихуэска (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Занимает площадь 57,1 км². Население — 113 человек (на 2010 год). Расстояние — 139 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Bijuesca 

Муниципалитеты Сарагосы